Die Serie A 1930/31 war die zweite Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 28. September 1930. Der letzte Spieltag war der 28. Juni 1931. Als Aufsteiger kamen AS Casale und AC Legnano aus der Serie B dazu. Juventus Turin beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von Ambrosiana-Inter. In die Serie B mussten US Livorno und Legnano absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1930/31

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1930/31
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1930
Fußballsaison 1930/31